Петренко Дмитро Володимирович ( 1982) — кандидат філософських наук, доцент, автор і ведучий телепрограми «Територія погляду» на каналі ОТБ.
 Петренко Дмитро Дмитрович (1951) — український політик.
 Петренко Дмитро Пилипович (1908—1940) — Герой Радянського Союзу.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок